Crazy (Крейзі) може значити:

Друковані видання 
 Crazy Magazine (1973—1983) — сатирично-гумористичний журнал.

Фільми 
 Crazy (фільм, 1999) — документальний фільм Гедді Гонігменна.
 Crazy (фільм, 2000) — фільм Ганса-Крісана Шмідта.
 C.R.A.Z.Y., фільм Жана-Марка Воллі.
 Crazy (фільм, 2007) — фільм Ріка Бібера.

У музиці 
 Crazy (співак) — співак з Тринідаду і Тобаго.
 Crazy (пісня Віллі Нельсона) (1961)
 Crazy (пісня Supertramp) (1982)
 Crazy (пісня Five Star) (1984)
 Crazy (пісня Кенні Роджерса) (1985)
 Crazy (пісня Icehouse) (1987)
 Crazy (пісня The Boys) (1990)
 Crazy (пісня Aerosmith) (1994)
 Crazy (пісня Eternal) (1994)
 Crazy (пісня K'Marog) (2004)
 Crazy (пісня Simple Plan) (2004)
 Crazy (пісня Гнерлса Берклі) (2006)
 Crazy (пісня Expatriate) (2007)
 Crazy (пісня Lumidee) (2007)

Див. також 
 Крейзі — гори в Скелястих горах (штат Монтана, США).
 Крейзі — гора в горах Крейзі, що в Скелястих горах (штат Монтана, США).